Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2002, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Dick Norman e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Jordan Kerr e Grant Silcock 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Johan Landsberg (primo turno)
 Ben Ellwood /  Nathan Healey (primo turno)

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (primo turno)
 Jordan Kerr /  Grant Silcock (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2002